IMHO
 sigle signifiant In My Humble Opinion, en français  ou ÀMHA ou àmha :  « à  mon humble avis » en argot Internet.

IMHO peut faire référence à :
 Éditions IMHO, une maison d'édition créée en août 2003, se décrivant comme une plate-forme éditoriale transversale, indépendante et cohérente et produisant livres (dont notamment des mangas), disques et vidéos.